Buch kan henvise til:

Steder 
 Tyskland
 Buch am Wald, en by i Landkreis Ansbach, Bayern
 Buch am Buchrain, en by i Landkreis Erding, Bayern
 Buch am Erlbach, en by i Landkreis Landshut, Bayern
 Buch, Schwaben, en by i Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Buch, Hunsrück, i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Buch, Taunus, i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Buch, Tangermünde, en by i Landkreis Stendal i Sachsen-Anhalt
 Buch (Berlin), en område i Bezirk Pankow, Berlin
 Das Buch) en bjerg nær near Lindenfels
 Buch (Verwaltungsgemeinschaft) – Verwaltungsgemeinschaft ved Buch, Schwaben

 Østrig
 Buch, Østrig, en by i Bezirk Bregenz, Vorarlberg

 Schweiz
 Buch, Schaffhausen, en kommune i Kanton Schaffhausen
 Buch am Irchel, en kommune i Kanton Zurich
 Buch (Wiesendangen), et sted i kommunen Wiesendangen, Kanton Zurich
 Buch bei Frauenfeld (indtil 1953 Buch bei Uesslingen), del af kommunen Uesslingen-Buch, Thurgau
 Buch bei Happerswil (Happerswil-Buch), del af kommunen Birwinken, Thurgau
 Buch bei Märwil (indtil 1953 Buch bei Affeltrangen), del af kommunen Affeltrangen, Thurgau
 Buch bei Mühleberg, del af kommunen Mühleberg, Kanton Berne

 Frankrig
 Buch, Aquitaine, en havn og by ved Arcachon Bay

 USA
 Buch, Kentucky

Andet 
 Buch (månekrater) – et månekrater